UBB se poate referi la:
 Universitatea Babeș-Bolyai
 Uniunea Bulgarilor din Banat